Skolelinux é uma distribuição Linux baseada em Debian especialmente desenvolvida para o ambiente acadêmico. Possui diversas aplicações e serviços de rede pré-configurados para serem utilizados em escolas e uma instalação bastante automatizada, necessitando o mínimo de intervenção do usuário. Seu sistema de gerenciamento de pacotes (apt-get) facilita a instalação de novos programas mesmo para usuários iniciantes.

Ligações externas 
 skolelinux.org

Distribuições Linux da Noruega
Programas de computador educativos
Programas de computador livres educativos